X-29 — заводской индекс. 

 Northrop Grumman X-29 — американский экспериментальный самолёт X-29.
 Х-29 — российская высокоточная ракета Х-29.